Plough Lane (1912-1998), voetbalstadion in Londen
 Plough Lane (2020-heden), voetbalstadion in Londen, opvolger van